Miejscowości w USA:
 Green Valley – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pima
 Green Valley – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Green Valley – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Solano
 Green Valley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Green Valley – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington
 Green Valley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Green Valley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Green Valley – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano

Gminy w USA:
 Green Valley (ang. Green Valley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Green Valley (ang. Green Valley Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Green Valley (ang. Green Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
 Green Valley (ang. Green Valley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Green Valley (ang. Green Valley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano